Emile Flamant ou Emile Flamant peut désigner :
 Émile Flamant (1896-1975), un peintre et fresquiste français ;
 Emile Flamant (1909-1985), un aviateur et un résistant français ;
 Emile Flamant (1933-1994), un homme politique belge.